Mafia eller Maffia kan syfta på:

 Maffia – organiserad kriminell sammanslutning
 Maffia (bok) – en bok från 1993 av Tomas Lappalainen
 Mafia (spel) – datorspel
 Maffia (spel) – ett sällskapsspel
 Mafiaön – en ö tillhörande Tanzania
 Maffian (bok) – bok av Norman Lewis med originaltiteln The Honoured Society utgiven 1964
 Mafia! – film, parodi på maffiafilmer